Балтийское небо:
 «Балтийское небо» — роман Николая Чуковского, который был опубликован в 1955 году;
 «Балтийское небо» — фильм Владимира Венгерова 1960 года, экранизация романа.